Fínties (Phintias) fou una ciutat de la costa sud de Sicília a la desembocadura del riu Himera a mig camí entre Agrigent i Gela. Fou fundada vers el 280 aC per Fínties, tirà d'Agrigent. Hi va traslladar als habitants de Gela, ciutat que fou destruïda, però mai va agafar massa importància. El 249 aC a la Primera Guerra Púnica la flota romana va ancorar a la ciutat i fou atacada pels cartaginesos que van enfonsar uns quants vaixells.

Va passar a Roma i Ciceró al  l'esmenta com a centre de comerç de gra però al  va entrar en decadència com altres ciutat de l'illa. Plini el Vell l'esmenta com a ciutat estipendiaria.

Les seves ruïnes es troben prop de la moderna Alicata.

Ciutats romanes de Sicília